Dobrá Voda ist der Name folgender Orte:

in Tschechien:
 Dobrá Voda u Českých Budějovic, Gemeinde im Okres České Budějovice
 Dobrá Voda u Hořic, Gemeinde im Okres Jičín 
 Dobrá Voda u Křižanova, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou
 Dobrá Voda u Pelhřimova, Gemeinde im Okres Pelhřimov 
 Dobrá Voda u Pacova, Gemeinde im Okres Pelhřimov 
 Dobrá Voda u Horní Stropnice, Ortsteil der Gemeinde Horní Stropnice im Okres České Budějovice 
 Dobrá Voda (Březnice), Ortsteil der Stadt Březnice, Okres Příbram
 Dobrá Voda (Číměř), Ortsteil der Gemeinde Číměř
 Dobrá Voda (Hartmanice), Ortsteil von Hartmanice, Okres Klatovy
 Dobrá Voda (Malčín), Ortsteil von Malčín, Okres Havlíčkův Brod

in der Slowakei:
 Dobrá Voda (Slowakei), Gemeinde im Okres Trnava